Ораховице могу бити:

 Ораховице (Билећа), насељено мјесто у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Ораховице (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Орах (вишезначна одредница)
 Орахова (вишезначна одредница)
 Ораовица (вишезначна одредница)
 Ораховица (вишезначна одредница)
 Ораховљани (вишезначна одредница)
 Орахово (вишезначна одредница)
 Орашац (вишезначна одредница)
 Орашје (вишезначна одредница)
 Ореовец (вишезначна одредница)